Название «Польское восстание» может относиться к следующим событиям в Польше:
 Польское восстание (1794);
 Польское восстание (1830);
 Польское восстание (1863).

См. также 
 Варшавское восстание